Ciężkie czasy – powieść Karola Dickensa
 Ciężkie czasy – album muzyczny EastWest Rockers
 Ciężkie czasy – film z 1975
 Ciężkie czasy – film z 2005
 Ciężkie czasy – komedia Michała Bałuckiego